

Toponyme

Belgique 
 Reuland, section de la commune belge de Burg-Reuland située en Région wallonne dans la province de Liège.

Luxembourg 
 Reuland, section de commune luxembourgeoise de Heffingen.

Homonymie
Homonymie de localités